Раисес има више значења:

 Раисес (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Раисес (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Раисес (Зинакантепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Раисес (Аљенде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Раисес (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Раисес (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику